Бенедетто Альф'єрі (1699—1767) — італійський архітектор, будував барокові споруди в П'ємонті.
 Віктор Альф'єрі (* 1971) — американський кіноактор.
 Вітторіо Альф'єрі (1749—1803) — італійський письменник, основоположник класицистичної драми в Італії.
 Джуліо Альф'єрі (1924—2002) — італійський автомобільний інженер.
 Діно Альф'єрі (1886—1966) — італійський фашистський політик і дипломат.
 Камілла Альф'єрі (* 1985) — італійська гірськолижниця.
 Вітторіо Луїджі Альф'єрі (1863—1918) — військовий міністр Королівства Італії (1917—1918).
 Лучано Альф'єрі (* 1936) — італійський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав, зокрема, за клуб «Мілан», а також олімпійську збірну Італії.
 Оджеріо Альф'єрі (1230—1294) — італійський письменник, автор хроніки міста Асті.
 П'єтро Альф'єрі (1801—1863) — італійський музикознавнць, композитор і священик.
 Чезаре Альф'єрі (1799—1869) — італійський державний діяч і дипломат.

 Vittorio Alfieri — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «Альфредо Оріані» Королівських ВМС Італії за часів Другої світової війни.
Італійські прізвища